De Spelen van de Kleine Staten van Europa 2019 vormden de achttiende editie van de Spelen van de Kleine Staten van Europa. Ze werden gehouden van 27 mei tot en met 1 juni 2019. Het gastland van dienst was Montenegro. Het was voor de eerste maal in de geschiedenis dat Montenegro gastheer was. Het land moest zich niet kandidaat stellen voor deelname, aangezien er voor deze Spelen gebruik wordt gemaakt van een rotatiesysteem, waardoor alle landen even vaak de organisatie op zich nemen. Montenegro werd pas in 2009 toegelaten om deel te nemen aan de Spelen.

Er werd om de eer gestreden in tien sporten, twee minder dan op de Spelen van 2017. Boogschieten en wielersport waren van het programma geschrapt. De verschillende onderdelen werden afgewerkt in Bar, Budva, Cetinje, hoofdstad Podgorica en Tivat.

Programma

Medaillespiegel

Deelnemende landen 
Er namen negen landen deel aan deze Spelen van de Kleine Staten van Europa.

Externe link 
 Officiële website Montenegro 2019

2019
Multisportevenement in 2019
Sportevenement in Montenegro